Il baratto è uno scambio di beni o servizi reso senza intermediazione monetaria (vedi anche sistema di scambio non monetario e permuta). Il termine può avere altri significati.

Architettura 
Aula Baratto – parte di Ca' Foscari, sede dell'Università Ca' Foscari Venezia
Ospedale Baratto – edificio di Schio che ospita la biblioteca civica Renato Bortoli

Musica 
Baratto – canzone di Renato Zero del 1979

Persone 
Mario Baratto – critico letterario e docente italiano (1920-1984)
Raymond Baratto – calciatore francese (1934-)
Carlotta Baratto – atleta italiana del canottaggio (1985–)

Altro 
 Baratto – cognome italiano
Caso Baratto – caso giudiziario

Pagine correlate 
 Baratta
 Baratti

Altri progetti